Ez a szócikk a Juventus edzőinek listáját tartalmazza.

A csapatnak eddig 47 edzője volt, amiből 34 olasz nemzetiségű. Érdekesség, hogy az első 2 edzője a klubnak magyar volt. Károly Jenő három, míg Viola József két évig edzősködött. Később, 1951 és 1953 között Sárosi György is feliratkozott erre a listára.

Edzők évek szerint
A legtöbb szezont az olasz Giovanni Trapattoni edzősége töltött ki, a második Marcello Lippi 8 szezonnal.

Forrás: myjuve.it
Jelmagyarázat: id. – Ideiglenes edző

Edzők kupagyőzelmek szerint
A listát szintén Giovanni Trapattoni vezeti, aki összesen 14 különböző címet nyert a zebrákkal, a második Marcello Lippi, aki eggyel lemaradva 13 kupához segítette a klubot.

A magyarok közül Károly Jenő és Sárosi György is 1-1 bajnoki címhez vezette a csapatot.

Forrás: myjuve.it
Jelmagyarázat: B - Bajnoki cím; K - Olasz kupa győzelem; SzK - Olasz szuperkupa győzelem; ESzK - Európai szuperkupa győzelem; Vk - Világkupa győzelem

Edzők lejátszott mérkőzések szerint

Vastagon szedve a jelenlegi edző.
Forrás: myjuve.it
Jelmagyarázat: M - mérkőzés; Gy - győzelem; D - döntetlen; V - vereség; Rg - rúgott gólok; Kg - kapott gólok; Ga - gólátlag
Frissítve: 2010. március 21.

Labdarúgó-vezetőedzők listái
edzo~